Als Nordische Fußballmeisterschaft wird bezeichnet:

 Nordische Fußballmeisterschaft der Männer, von 1924 bis 1983 sowie 2000–01 ausgetragenes Turnier für Männer-Nationalmannschaften
 Nordische Fußballmeisterschaft der Frauen, von 1974 bis 1982 ausgetragenes Turnier für Frauen-Nationalmannschaften